Spojení písmen K a N může mít různé významy:

KN 
 KN – kód ISO 3166-2 pro Svatý Kryštof a Nevis
 CD-KN – kód ISO 3166-2 pro město Kinshasa
 KN – zkratka pro Katastr nemovitostí České republiky
 zkratka stanice metra Karlovo náměstí
 SPZ okresu Komárno
 bývalá SPZ motocyklů okresu Kolín

Kn 
 Kn – značka pro námořní jednotku uzel
 Kn či kn – zkratka pro Chorvatskou měnu kuna

kN 
 kN – značka pro jednotku síly SI kilonewton

kn 
 kannadština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.kn
 .kn – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatý Kryštof a Nevis